Абитболь — французская фамилия, известные представители:

 Абитболь, Сара (род. 1975) — французская фигуристка
 Абитболь, Уильям (род. 1949) — французский политик